Kingdom Hearts (キングダム ハーツ Kingudamu Hātsu?) è il nome di diversi videogiochi di successo, nati dalla collaborazione tra la Square Enix e la Disney. Il termine Kingdom Hearts può riferirsi a:
Kingdom Hearts – saga di videogiochi
Kingdom Hearts – primo capitolo della serie Kingdom Hearts
Kingdom Hearts – manga ispirato al primo capitolo della serie di videogiochi e pubblicato dalla Disney Manga in Italia
Kingdom Hearts – mondo immaginario che dà il nome alla serie
Kingdom Hearts Original Soundtrack – colonna sonora ufficiale del primo capitolo di Kingdom Hearts